Fundacja Digital Poland – fundacja, która powstała w celu wspierania rozwoju gospodarki cyfrowej w Polsce. Utworzona została w 2017 roku jako adaptacja istniejącej od 2015 roku, szwajcarskiej fundacji Digital Switzerland. Działalność fundacji polega na skupianiu firm z różnych sektorów gospodarki, samorządów, instytutów naukowych, jednostek administracyjnych i organizacji non-profit oraz zachęcaniu ich do współpracy w konkretnych projektach i inicjatywach. Siedziba fundacji znajduje się wieżowcu Warsaw UNIT przy Rondzie Daszyńskiego 1 w Warszawie.

Cele 
Założeniem fundacji jest promowanie wiedzy z zakresu innowacji w rozwoju gospodarczym oraz wspieranie edukacji Polaków na temat cyfryzacji w ich życiu codziennym i zawodowym. Digital Poland wspiera powstawanie technologii i promuje innowacyjność Polski na arenie międzynarodowej i w relacjach z globalnymi partnerami. Poprzez raporty, artykuły, wydarzenia, fundacja zwiększa świadomość spółek na temat transformacji cyfrowej w ich firmach i pomaga im wejść na cyfrową drogę.

Projekty

AI dla Managerów 
Inicjatywa edukacyjna w postaci cyklu szkoleniowego dla osób pełniących funkcje menadżerskie w średnich i dużych przedsiębiorstwach, z wyłączeniem firm informatycznych i doradczych. Celem szkolenia jest przyswojenie praktycznej wiedzy z zakresu sztucznej inteligencji, jej idei i kluczowych pojęć oraz zrozumienie potencjału biznesowego AI.

AI Poland 
Platforma, która powstała do promocji polskiego ekosystemu technologii opartych o sztuczną inteligencję.

Apel “Czas na cyfrową gospodarkę!” 
Zbiór postulatów, których celem jest ułatwienie funkcjonowania instytucji i obywateli. Zawiera propozycje cyfrowych reform w systemie szkolnictwa, państwa, zdrowia i finansów. Pierwszy apel został stworzony w 2019 roku w odpowiedzi na sytuację epidemiologiczną. 6 kwietnia 2020 roku w imieniu 19 organizacji, Fundacja Digital Poland przekazała rządzącym kolejny apel „Czas na cyfrową gospodarkę!”. To drugi stworzony wspólnie pakiet postulatów w zakresie cyfrowej gospodarki. Zrzeszone organizacje pracują nad kolejnymi postulatami.

Digital Ars 
Pierwszy w Polsce konkurs skierowany do zespołów oraz artystów, tworzących sztukę przy użyciu sztucznej inteligencji. Wystawę prac laureatów 2. edycji konkursu można obejrzeć wirtualnie lub stacjonarnie w kilku miejscach w Łodzi i Warszawie. Jury konkursu tworzy grono ponad 30 ekspertów ze świata sztuki, nauki i biznesu.

Digital Champions CEE 
Ranking 100 najbardziej postępowych, rzetelnych i godnych zaufania firm technologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE). Celem tej listy jest zwiększenie widoczności krajów CEE dla reszty świata, szczególnie inwestorów i funduszy, jako że najwięcej uwagi dostają duże koncerny technologiczne. Dodatkowym efektem pożądanym jest większa przejrzystość i wiarygodność ich działalności w sektorze technologii i innowacji. W planach jest konsekwentne poszerzanie i uaktualnianie rankingu.

Digital Festival 
Największa edukacyjno-technologiczna inicjatywa w Polsce, organizowana od 2019 roku. Termin festiwalu przypada od 1 października do 10 listopada, jego data celowo ma przypominać zapis w binarnym języku komputerów. Podczas trwania festiwalu można wziąć udział w szeregu inicjatyw mających na celu zwiększenie wiedzy na temat digitalu oraz zdobycie nowych kompetencji cyfrowych.

Digital Shapers 
Lista wyłaniająca niezwykłe osoby działające na rzecz cyfryzacji i nowych technologii w Polsce. Wymogiem otrzymania tytułu Digital Shapers są udokumentowane wybitne dokonania w ostatnim roku w jednej z 5 kategorii: edukacja, transformacja cyfrowa, inwestycje, innowacje i technologie, wizjoner. Projekt ten utrwala ich ponadprzeciętny wkład w rozwój polskiej gospodarki cyfrowej.

Digital Summit 
Platforma współpracy i wymiany wiedzy między przedstawicielami firm, naukowcami, politykami oraz liderami opinii. Tematy poruszane podczas debaty to między innymi cyfrowa transformacja w Polsce, sztuczna inteligencja, sieć 5G. Przedstawiciele firm, politycy oraz eksperci ze świata nauki spotykają się by zaktualizować cyfrową wiedzę oraz stworzyć wspólnie plany rozwoju i wsparcia polskiej gospodarki przy użyciu nowych technologii. Digital Summit po raz pierwszy zorganizowany został w Warszawie w 2019 roku, a rokrocznie odbywa się jego kontynuacja.

Elements of AI 
Darmowy kurs online, którego celem jest aktualizacja wiedzy na temat sztucznej inteligencji. Przybliża podstawowe pojęcia z zakresu AI oraz obszarów jej zastosowań. Nie jest dedykowany dla osób o wykształceniu wyższym, lecz stworzony został z myślą o udziale jak najszerszej grupy odbiorców. Celem Fundacji Digital Poland jest przeszkolenie z podstaw AI 1 proc. Polaków.

Nowoczesny Senior 
Przewodnik, który powstał w celu przedstawienia seniorom możliwości, jakie daje Internet. Publikacja została stworzona specjalnie z myślą o najstarszej grupie wiekowej, aby nie wykluczać nikogo z dostępu do cyfrowej wiedzy.

Struktura Fundacji 
Rada Fundacji – składa się z prezesów firm założycielskich oraz partnerów strategicznych fundacji. To również fundatorzy inicjatyw Digital Poland.

 Aleksander Kutela, przewodniczący Rady Fundacji (Ringier Axel Springer Polska)
 Andreas Maierhofer (T-Mobile Polska)
 Dominika Bettman (Microsoft w Polsce)

 Dorota Żurkowska (TVN Grupa Discovery)
 Grzegorz Cimochowski (KMPG w Polsce)
 Jacek Łukaszewski (Schneider Electric Polska)
 Jakub Kiwior (Visa Europe)
 Jean Marc Havion (UPC Polska)

 Jeroen Van Der Toolen (Ghelamco)
 Marcin Fijałkowski (Baker McKenzie)
 Mark Dekan, wiceprzewodniczący Rady Fundacji (Ringier Axel Springer Polska)
 Markus W. Sieger (Grupa Polpharma)
 Piotr Ciski (Symfonia)

 Tomasz Czechowicz (MCI Capital)

Zarząd Fundacji – kieruje bieżącymi sprawami fundacji. To członkowie zarządu oraz zespół operacyjny.

 Aleksandra Brzozowska, członek zarządu ds. Współpracy międzynarodowej
 Agnieszka Jankowska, członek zarządu ds. Digital Advocacy
 Katarzyna Wasilewska, wiceprezes ds. Finansów

 Mariusz Grzesiuk, wiceprezes ds. Korporacyjnych
 Michał Górecki, członek zarządu ds. Wspólnych projektów
 Przemysław Oczyp, członek zarządu ds. ESG
 Piotr Mieczkowski, dyrektor zarządzający
 Michał Fura, wiceprezes ds. Komunikacji i Marketingu

 Weronika Kuna, członek zarządu ds. Membership

Najważniejsze raporty i badania

Przypisy 

Fundacje w Warszawie